A kompatibilitás (latin compatior, együtt érezni), az inkompatibilitás (összeférhetetlenség) ellentéte, a következőket jelentheti:

 a kompatibilitás a technikában készülékek, berendezések, programok együttműködését, egymással való helyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság: 
 a hangtechnikában monokompatibilitás
 a kémiában két polimer kompatibilis, ha ömledékük elegyedik egymással
 az orvostudományban a vércsoportok összeférhetőségét vagy a HLA-szövettípus azonosságát (hisztokompatibilitás)
 a gyógyszerészetben két gyógyszer együtt alkalmazhatóságát
 az asztrológiában két személy asztrológiai kompatibilitását
  a szocionikában interperszonális kompatibilitás
 az elektromágneses zavarásokkal kapcsolatos elektromágneses kompatibilitás
 kémiai kompatibilitás – két anyag vegyítésekor változatlanok maradnak-e
 geokémiai kompatibilitás, a kőzetek kiolvadásánál az olvadékba menő kémiai elemekkel kapcsolatosan